Alford Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten StaatenA:

 Alford Brook (Fuller Brook), Fluss in Maine
 Alford Brook (Seekonk Brook), Fluss in Massachusetts